Coppa Italia 1992-1993 – edizione del torneo di calcio italiano
 Coppa Italia 1992-1993 — Turni preliminari – turni eliminatori dell'edizione della competizione di calcio maschile
 Coppa Italia 1992-1993 — Fase finale – fase finale dell'edizione della competizione di calcio maschile
 Coppa Italia 1992-1993 – edizione del torneo di calcio a 5 italiano
 Coppa Italia 1992-1993 – edizione del torneo di hockey su pista italiano
 Coppa Italia 1992-1993 – edizione del torneo di pallavolo maschile italiano